Чёрный Лес () — село,
Базаринский сельский совет,
Збаражский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122480404. Население по переписи 2001 года составляло 148 человек .

Географическое положение 
Село Чёрный Лес находится на расстоянии в 4 км от города Збараж.
К селу примыкает лесной массив Лес Чёрный (граб, асень).
Рядом проходит автомобильная дорога  ().

История 
 1905 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа I ст.
 Клуб.
 Дом культуры.

Примечания